Пугачёвское сельское поселение — муниципальные образования (сельские поселения) в России:

 Пугачёвское сельское поселение — входит в Котельниковский район Волгоградской области.
 Пугачёвское сельское поселение — входит в Аннинский район Воронежской области.
 Пугачёвское сельское поселение — входит в Малопургинский район Удмуртии.

См. также 
 Пугачёвский сельсовет